zaprawa – spoiwo do murowania i do tynkowania
 zaprawa nasienna – środek chemiczny stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie
 Jan Zaprawa − polski wojskowy

 Zobacz też
 bejca